Foco puede referirse a:
 el foco; en óptica geométrica, punto donde convergen los rayos de luz originados desde un punto en el objeto observado;
 el foco; en geometría, punto especial utilizado para describir una sección cónica;
 el foco; en informática, el componente del entorno gráfico que está seleccionado (o activo);
 el foco; en lingüística, la parte de la oración a la que se le da prominencia.
 el foco; en iluminación, luminaria usada para proyectar la luz hacia una zona determinada

Además, puede hacer referencia a:
 Foco; en la mitología griega, hijo de Eaco y Psámate, y hermanastro de Peleo y Telamón;
 el foco calórico o foco calorífico; sistema termodinámico capaz de intercambiar cualquier cantidad de calor sin que cambien sus propiedades;
 el autofoco o enfoque automático; automatismo de una cámara fotográfica que permite el enfoque de un motivo sin intervención del usuario;
 En foco, programa de televisión uruguayo.

Enlaces externos